Esistono più comuni francesi con questo nome

Contre – Somme
Contré (Charente Marittima)